Bohrium (107Bh) je umělý prvek, v přírodě se nevyskytuje. Prvním objeveným izotopem bylo v roce 1981 262Bh.

Je známo 17 izotopů bohria, s nukleonovými čísly 260 až 275 a 278; nejstabilnější (z těch, jejichž poločas přeměny je znám) jsou 270Bh (poločas přeměny 60 sekund) a 274Bh (2,4 min), 278Bh, jehož existence není potvrzena, by ovšem mohlo mít poločas kolem 690 sekund. Všechny ostatní mají poločas kratší než 22 sekund. Byl také popsán 1 jaderný izomer tohoto prvku, 262mBh.

Seznam izotopů

Reference 

Bohrium
Bohrium